3. HNL – Središte, sezona 2012./13.

Izvori 

2012-13 srediste
3-srediste